Суворов, Владимир Иванович (род. 1925) — полный кавалер ордена Славы.
 Суворов, Владимир Семёнович (род. 1922) — штурман-навигатор первого авиационного испытания ядерного оружия СССР. Примечания